XVII-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ташкенте по круговой системе. В нём принял участие 21 спортсмен. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Андрис Андрейко. Второе место у Анатолия Гантварга, третье место поделили Исер Куперман и Михаил Корхов.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1971
Спортивные соревнования в Ташкенте
1971 год в шашках
1971 год в Узбекистане
Чемпионаты СССР в 1971 году
Соревнования по шашкам в Узбекистане